För däggdjuret, se Giraff.

Giraffen (Camelopardalis på latin) är en stjärnbild på den norra stjärnhimlen. Den är en av de 88 moderna stjärnbilderna som erkänns av den Internationella Astronomiska Unionen.

Historik 
Stjärnbilden var inte med när stjärnbilderna listades av astronomen Klaudios Ptolemaios på 100-talet e. Kr. i hans samlingsverk Almagest. 

Stjärnbilden är en av de tolv stjärnbilder som namngavs av den holländske astronomen Petrus Plancius. Den introducerades 1613, som djuret Rebecka red på när hon gav sig iväg till Isak för att gifta sig. Den förekom i den tyske astronomen Jakob Bartsch stjärnatlas året efter. Den döptes till "Camelopardus" eller "Camelopardalis" av den polsk-tyske astronomen Jan Hevelius, som tyckte att de många svaga stjärnorna påminde om giraffens långa hals och leopardens fläckar.

Stjärnor 

Giraffen är en av stjärnbild med många ljussvaga stjärnor. Konstellationens kontur ritas med åtta stjärnor av fjärde och femte magnituden, där den ljusstarkaste stjärnan är Beta Camelopardalis med magnitud 4,02.

Djuprymdsobjekt 

Stjärnbilden innehåller inga Messierobjekt, men flera andra intressanta deep sky-objekt.

Stjärnhopar 
 NGC 1502 är en öppen stjärnhop med 45 stjärnor, där dubbelstjärnan Struve 584 är centralstjärna. Magnitud 6,9.

Galaxer 
 NGC 1569 är en oregelbunden dvärggalax på 11 miljoner ljusårs avstånd med magnitud 11,03.
 NGC 2146 är en stavgalax av magnitud 10,59 på ungefär 70 miljoner ljusårs avstånd.
 NGC 2366 är en oregelbunden galax av magnitud 10,85.
 NGC 2403 (Caldwell 7) är spiralgalax på ungefär 8 miljoner ljusårs avstånd av magnitud 8,46. Galaxen är medlem i M81-hopen.
 IC 342 (Caldwell 5) är en spiralgalax som ligger utanför den Lokala galaxhopen. Avståndet är 10,7 miljoner ljusår.

Referenser

Externa länkar